Ла́сло Не́мет (, , также Ладислав Немет, , г. Оджаци) — сербский католический епископ венгерского происхождения, возглавляющий епархию Зренянина (Воеводина, Сербия) с 2008 года. Член ордена вербистов (S.V.D.).

Биография 
Родился 7 сентября 1956 года в городе Оджаци в Воеводине в венгерской семье. В возрасте 21 года вступил в орден вербистов, 8 сентября 1982 года принёс вечные обеты в этом ордене. В 1983 году окончил магистратуру Люблинского католического университета в Польше. 1 мая 1983 года рукоположен в священники.

В период с 1987 по 1990 год служил на Филиппинах, затем продолжил образование в Риме. В 1994 году защитил докторскую диссертацию по догматическому богословию в Папском Григорианском университете, после этого преподавал догматику в австрийском колледже ордена вербистов. С 2000 по 2004 год служил в представительстве Святого Престола в Вене, с 2004 года — глава венгерской провинции ордена вербистов.

23 апреля 2008 года назначен епископом Зренянина, епископская хиротония состоялась 5 июля того же года в кафедральном соборе, возглавлял хиротонию кардинал Петер Эрдё.

В 2016 году Ласло Немет был избран председателем Конференции католических епископов имени свв. Кирилла и Мефодия, которая объединяет католических епископов Сербии, Косова, Македонии и Черногории

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте епархии 
 Епископ Немет на catholic-hierarchy.org 
 Епископ Немет на www.gcatholic.org 

Католические епископы Сербии
Вербисты
Родившиеся в Оджаци